Medal Służby Operacyjnej  (ang. The Operational Service Medal, OSM) – brytyjski medal wprowadzony 1 stycznia 2000, jednocześnie wstrzymano nadawanie medali General Service Medal (GSM) z wyjątkiem medalu GSM for Northern Ireland.

Od tego czasu wydano trzy medale OSM za służbę w Sierra Leone, Afganistanie i Demokratycznej Republice Konga.

Okucia medalu 
Dozwolone jest przyznawanie medalu OSM z okuciem za służbę w niebezpieczniejszym obszarze albo okresie konfliktu.

Opis medalu 
Medal srebrny, okrągły.

awers: popiersie królowej Elżbiety II.

rewers: Flaga Wielkiej Brytanii otoczona inskrypcją For Operational Service oraz cztery główne punkty kompasu, pomiędzy nimi korony symbolizujące: Royal (górna lewa), Naval (górna prawa), Mural-Army (dolna lewa) i Astral-Royal Air Force (dolna prawa).

Każdy z tych medali wygląda tak samo ale każdy z nich ma inną wstążkę.

Zobacz też 
 Operational Service Medal for Sierra Leone
 Operational Service Medal for Afghanistan
 Operational Service Medal for Democratic Republic of the Congo
 Medale kampanii brytyjskich

Medale kampanii brytyjskich